Фёдор Владимирович Смирно́в:
 Смирнов, Фёдор Владимирович (1871—1929) — российский военный инженер, архитектор.
 Смирнов, Фёдор Владимирович (1890—1938) — диакон, священномученик. Примечания